El término misterio puede referirse, en esta enciclopedia:

 a misterio, algo difícil de descubrir o comprender.

Cine
 misterio, un género cinematográfico.

Teatro medieval
 misterio, piezas teatrales medievales de asunto religioso;
 Misterio de Elche, drama sacro-lírico religioso que recrea la Dormición, Asunción y Coronación de la Virgen María;
 Misterio de Obanos, representación teatral de gran formato, de carácter religioso.

Religión
 misterios teológicosen:, creencias religiosas que son inaccesibles para la razón.
 misterios o cultos mistéricos propios de ciertas religiones;
 misterio pascual, que designa la Pasión, Muerte, Resurrección y Ascensión de Jesucristo a los cielos;
 misterios de Fátima, nombre de los tres secretos que, según la tradición católica, la Virgen de Fátima habría confiado a tres pastores;
 misterios del Santo Rosario
 misterio de Samotracia, uno de los más importantes de la Grecia antigua;
 misterios órficos, corriente religiosa de la antigua Grecia, relacionada con Orfeo.

Literatura
 misterio, un género literario;
 Mysterio, personaje de cómic del universo Marvel;
 Un misterio, una pasión, obra teatral escrita por Aldo Miyashiro.

Televisión
 Misterio (2004), miniserie de TV de Perú;
 Misterio (2009), serie de TV de España.

Personas
Rey Mysterio, luchador mexicano-estadounidense
Rey misterio Sr., exluchador mexicano